Schutzbereich steht für:

 Schutzbereich, der Tatbestand bzw. das Schutzgut eines Grundrechts
 ein aus militärischen Gründen beschränkt nutzbares Grundstück, siehe Schutzbereichgesetz
 Schutzbereich (Filmtechnik), Sicherheitsbereich innerhalb der Film- oder Bildaufnahme
 in Brandenburg für ein Glied in der Aufbauorganisation der Polizei, siehe Polizeidirektion
 Wohnbereich mit höheren Anforderungen an Sicherheit, siehe Installationszone #(Schutz-)Bereiche Bad
 Schutzbereich (Patent), die patentrechtlich erfassten Gegenstände, Stoffe und Verfahren